Эрдвульф — англасаксонское имя:

 Эрдвульф (король Нортумбрии) (умер. 810) — король Нортумбрии (796—806 и 808—810?)
 Эрдвульф (король Кента) — король Кента с 748 по 767 год